Конышев — русская фамилия; имеет женскую форму .

Известные носители 
 Конышев, Александр Дмитриевич (род. 1998) — итальянский профессиональный шоссейный велогонщик, сын Дмитрия Борисовича Конышева.
 Конышев, Владислав Васильевич (1952—2015) — один из первых «сетевых» поэтов Рунета, ветеран и редактор портала «Стихи.ру».
 Конышев, Денис Сергеевич (род. 1983) — бывший эстонский хоккеист, нападающий.
 Конышев, Дмитрий Борисович (род. 1966) — советский и российский профессиональный шоссейный велогонщик, отец Александра Дмитриевича Конышева.
 Конышев, Евгений Иванович (1955—2022) — российский дипломат.
 Конышев, Жексембай (1883—?) — Герой Социалистического Труда.
 Конышев (Канышев), Иван (1900? — 1918) — красногвардеец-доброволец, член Рязанской губернской чрезвычайной комиссии, погибший 1 июля 1918 года в селе Спас-Клепики Рязанской губернии в ходе самосуда многотысячной толпы. Похоронен как герой на Братском кладбище у Рязанского кремля.
 Конышев, Иван Кузьмич (1895—1979) — генерал-майор.
 Конышев, Игорь (род. 1964) — советский и российский легкоатлет.
 Конышев, Николай Сергеевич (1916—1972) — Герой Советского Союза.
 Конышев, Фёдор Васильевич (1932—2007) — белорусский прозаик и публицист, журналист.



См. также 
 Конышево